Muimenta puede referirse a:
 Muimenta (Campo Lameiro), parroquia y lugar español del municipio de Campo Lameiro, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Muimenta (Lalín), parroquia y lugar español del municipio de Lalín, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Muimenta (Lugo), parroquia y villa española del municipio de Cospeito, provincia de Lugo, Galicia.
 Muimenta (Orense), parroquia y lugar español del municipio de Carballeda de Avia, provincia de Orense, Galicia.
 A Muimenta, lugar español de la parroquia de Salcedo, del municipio de Pontevedra, provincia de Pontevedra, Galicia.